

Волинське —  селище в Каховському районі Херсонської області

Волинське — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства